Across the Universe ():
 Across the Universe — песня группы The Beatles с альбома Let It Be, вышедшего 8 мая 1970 года.
 «Across the Universe» — музыкальный фильм 2007 года, основанный на композициях The Beatles.

См. также
 A Cross the Universe — концертный альбом и DVD французского дуэта Justice.